Тамо́женный ко́декс — кодифицированный нормативный правовой акт, регулирующий отношения по поводу перемещения товаров через таможенную границу.

 Таможенный кодекс Российской Федерации — закон Российской Федерации, действовавший в период с 1 января 2004 по 1 октября 2011 года.
 Таможенный кодекс Таможенного союза — международный договор между странами-участниками Таможенного союза, действовавший в период с 2011 по 2017 год.
 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза — международный договор между странами-участниками ЕАЭС.